Heaven Can Wait se poate referi la:

 Heaven Can Wait (film din 1943), o comedie bazată pe piesa de teatru Birthday de Leslie Bush-Fekete
 Heaven Can Wait (film din 1978), Cerul poate să aștepte o comedie romantică americană bazată pe piesa de teatru omonimă de Harry Segal, o refacere a filmului din 1941 Here Comes Mr. Jordan
 Heaven Can Wait (play), o piesă de teatru de Harry Segall; după care s-a realizat Here Comes Mr. Jordan

În muzică
 Heaven Can Wait (Gamma Ray EP)
 Heaven Can Wait (OPM EP)
 Heaven Can Wait – The Best Ballads of Meat Loaf Vol. 1, un album
 "Heaven Can Wait" (cântec de Charlotte Gainsbourg)
 "Heaven Can Wait" (cântec de Michael Jackson)
 "Heaven Can Wait" (cântec de Sandra)
 "Heaven Can Wait", cântec scris de Jimmy Van Heusen și Eddie DeLange
 "Heaven Can Wait", cântec de GPS
 "Heaven Can Wait", un cântec de Grave Digger din albumul War Games
 "Heaven Can Wait", un cântec de Iron Maiden din albumul Somewhere in Time
 "Heaven Can Wait", un cântec de Meat Loaf din albumul Bat Out of Hell
 "Heaven Can Wait", un cântec de We The Kings din albumul Smile Kid